Барами́дзе — фамилия.

 Известные носители
 Барамидзе, Автандил Михайлович (1957—2022) — российский футбольный тренер. Заслуженный тренер России.
 Барамидзе, Александр Георгиевич (1902—1994) — грузинский писатель, литературовед, академик АН Грузинской ССР, заслуженный деятель науки Грузинской ССР.
 Барамидзе Важа Шалвович (1941—2015) — архитектор, соавтор проекта Дома-корабля на Тульской.
 Барамидзе, Георгий Акакиевич (род. 1968) — грузинский политик.
 Барамидзе, Гогуца Калистратовна (1927 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Барамидзе, Давид (род. 1988) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2004).